Lill-Daltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Daltjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14,1 ha)
Lill-Daltjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (3,43 ha)

Se även
Daltjärn,  (13 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn